Schwarze Salbe bezeichnet:
 Schwarze Salbe, Salbe mit dem Wirkstoff Ammoniumbituminosulfonat, Zugsalbe („Teersalbe“)
 Schwarze Salbe (Zinkchlorid), wegen ihrer Gefährlichkeit in Deutschland und den USA nicht zugelassene Salbe mit Zinkchlorid